Franciaország
Pouilly, település Moselle megyében
Pouilly, település Oise megyében